Juhos László (1939) labdarúgó, hátvéd (Tatabánya)
 Juhos László (1947) szobrászművész
 Juhos László (1940 k.) reaktormérnök, a Reális Zöldek Klub elnöke